Отреманку́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 145 км на північний схід від Парижа, 110 км на схід від Ам'єна, 20 км на північний схід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 61 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 154,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Отреманкур на сайті французького Національного інституту географії
 Отреманкур на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Отреманкур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена